Donck kann folgendes bedeuten:

 Adriaen van der Donck, ein niederländisch-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker.
 eine veraltete Schreibweise für den Ortsteil Donk der kreisfreien nordrhein-westfälischen Großstadt Mönchengladbach, siehe Donk (Mönchengladbach).
 eine veraltete Schreibweise für den Ortsteil Donk der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen.